Il 37º Campionato Europeo maschile di Pallacanestro FIBA (noto anche come FIBA EuroBasket 2011) si è svolto in Lituania dal 31 agosto al 18 settembre 2011.

I Campionati europei maschili di pallacanestro sono una manifestazione biennale tra le squadre nazionali organizzato dalla FIBA Europe. Il torneo è ospitato dalla Lituania. Si tratta della seconda edizione ospitata dallo stato baltico, ed è la prima dopo il ripristino della sua indipendenza nel 1990. La Lituania ha infatti già ospitato l'edizione del 1939.

Per la prima volta nella storia della manifestazione continentale sono ammesse a partecipare 24 squadre, in virtù dell'allargamento disposto dalla FIBA Europe su proposta della Federazione cestistica della Lituania, anticipando pertanto quanto già stabilito per l'edizione 2013.

La competizione ha garantito di diritto alle due squadre finaliste (Spagna e Francia) un posto al Torneo olimpico di Londra 2012. Le squadre classificate dal 3º al 6º posto prendono parte al Torneo di Qualificazione Olimpica, che si svolge dal 2 all'8 luglio 2012.

Squadre partecipanti 

Paese ospitante
 

Qualificate dopo il Mondiale 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualificate dopo le Qualificazioni al Campionato europeo maschile di pallacanestro 2011
 
 
 
 
 

Qualificate per decisione della FIBA Europe:
 
 
 
 
 
 
 

Qualificate dopo l'Additional Qualifying Round:

Sedi delle partite

Risultati

Prima fase a gruppi 
La prima fase a gruppi prevede che le prime tre squadre di ciascun gruppo accedano alla seconda fase. Le squadre classificate dal 4º al 6º posto vengono eliminate.

Gruppo A

Risultati

Gruppo B

Risultati

Gruppo C

Risultati

Gruppo D

Risultati

Seconda fase a gruppi 
Nella seconda fase a gruppi le 12 squadre qualificate vengono suddivise in due gironi da 6 squadre; nessuna di esse affronta una squadra che aveva precedentemente incontrato nella prima fase.

Ogni squadra ha in eredità i punti conseguiti nella prima fase, esclusivamente per ciò che riguarda gli scontri diretti con le squadre qualificate già affrontate. La vittoria frutta 2 punti, la sconfitta 1 punto.

Gruppo E

Risultati 
Giornata I

Giornata II

Giornata III

Gruppo F

Risultati 
Giornata I

Giornata II

Giornata III

Fase ad eliminazione diretta 
Tutti gli incontri della fase ad eliminazione diretta vengono disputati presso la Žalgirio Arena di Kaunas.

Tabellone gare 5º - 8º posto

Quarti di finale

Gare 5º - 8º posto

Semifinali

Finali
7º - 8º posto

5º - 6º posto

3º - 4º posto

1º - 2º posto

Classifica finale

Statistiche
Le statistiche sono aggiornate alla conclusione della manifestazione, ed includono i giocatori che hanno disputato almeno 6 incontri.

Punti

Rimbalzi

Assist

Rubate

Stoppate

Minuti

Premi individuali

MVP del torneo 
  Juan Carlos Navarro

Miglior quintetto del torneo 
 Playmaker:  Tony Parker
 Guardia tiratrice:  Bo McCalebb
 Ala piccola:  Juan Carlos Navarro
 Ala grande:  Andrej Kirilenko
 Centro:  Pau Gasol

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni